Søfart har flere betydninger:

 Søfart – trafik til vands
 Søfart (fagblad) – maritimt fagblad